Primera División 2019 (Uruguay)
 Primera División 2019 (Chili)
 Primera División 2019 (Bolivia)